Gellman ist der Familienname folgender Personen:

 Barton Gellman (* 1960), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Jacob Gellman, eigentlicher Name von Jack Gilford (1907–1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Samuel H. Gellman (* 1959), US-amerikanischer Biochemiker

 Yani Gellman (* 1985), US-amerikanisch-kanadischer Schauspieler

Siehe auch:
 Gelman
 Gell-Mann